De Challenge Roth is een triatlon, die vanaf 2002 jaarlijks in Roth bei Nürnberg plaatsvindt over de afstand van 3,86 km zwemmen, 180,2 km wielrennen en 42,195 km (marathonafstand) hardlopen. Voor 2002 werd dezelfde wedstrijd gehouden onder het Ironman-label en was bekend als Ironman Europe. Het Duits kampioenschap over de lange afstand is vaak onderdeel van deze wedstrijd.

Parcoursrecords 
 Mannen: 2016 Jan Frodeno, 7:35.39
 Vrouwen: 2011 Chrissie Wellington, 8:18.13

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

Triatlonwedstrijd
Sportevenement in Beieren
Roth (Beieren)